Laurentia kan avse:
 Laurentia (djur) –  ett släkte av fjärilar
 Laurentia (namn) – ett kvinnonamn
 Laurentia (kontinent) – en tidigare kontinent som idag utgör en del av Nordamerika
 162 Laurentia – en asteroid